Куликовская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Куликовская волость (Богучарский уезд) — в составе Воронежской губернии
 Куликовская волость (Кобелякский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Куликовская волость (Моршанский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Куликовская волость (Усманский уезд) — в составе Тамбовской губернии
 Куликовская волость (Тюкалинский уезд) — в составе Тобольской губернии
 Куликовская волость (Барнаульский уезд) — в составе Томской губернии
 Куликовская волость (Мариинский уезд) — в составе Томской губернии
 Куликовская волость (Епифанский уезд) — в составе Тульской губернии